Le Réseau de veille en tourisme a été créé en 2004 par la Chaire de tourisme Transatde l'ESG UQAM, grâce au partenariat avec le ministère du Tourisme du Québec et l’Agence de développement économique pour les régions du Québec. La mission du Réseau de veille en tourisme consiste à repérer, collecter, analyser et diffuser de l’information à valeur ajoutée afin de soutenir la compétitivité de l’industrie touristique québécoise et de favoriser une meilleure vision prospective chez ses dirigeants. Une équipe désignée d’analystes, basée à Montréal, demeure ainsi constamment à l’affût de l’évolution de l’industrie touristique à l’échelle mondiale. Les réalisations du RVT lui ont d’ailleurs valu de nombreuses reconnaissances depuis sa création. 

Les sujets suivants font partie du processus de veille régulier : 
Marchés géographiques 
Segments de clientèles 
Tendances 
Hébergement 
Produits et activités 
Réseaux de distribution 
e-tourisme et technologies 
Tourisme durable 
Transport 
Gestion 
Marketing 
Ressources humaines
Le service de veille dédiée permet d’approfondir un thème en particulier. À titre d’exemple, le Réseau de veille a réalisé des veilles dédiées sur des sujets variés :
 Tourisme de plein air
 Croisières et fleuve
 Développement durable
 Festivals et événement
 Tourisme vert en milieu urbain
 Tourisme de villégiature
 Tourisme d’affaires
 Tendances touristiques
 Transport et réseau de distribution

Liens externes 
Site officiel
Publications du Réseau de veille
Site du ministère du Tourisme

Tourisme au Québec